Horvátország
Kotli falu Buzet községben, Isztria megyében

Pakisztán
Kotli város és körzet neve Azad Kashmir államban